Ви́ктор Серге́евич Е́герев (1923, Ботино, Московская губерния — 2016, Москва) — советский, российский . Народный архитектор СССР (1988). Лауреат Государственной премии РСФСР в области архитектуры (1967), премии Президента РФ (2003).

Биография 
Виктор Егерев родился 18 ноября 1923 в деревне Ботино (ныне в Рузском городском округе, Московская область).

В 1941 году окончил школу в Москве и был призван в армию. Начал воевать под Сталинградом; в бою был тяжело ранен — лишился ноги — и в мае 1943-го был демобилизован. 

В 1944 году поступил в Московский архитектурный институт, который окончил в 1950 году с красным дипломом. 

После окончания института начал работу в мастерской № 1 Моссовета. Позднее работал руководителем мастерскими Моспроекта-1 и Моспроекта-2, главным архитектором Фрунзенского района Москвы.

С 1982 года в течение десяти лет возглавлял ЦНИИЭП учебных зданий Госстроя СССР. Разрабатывал проекты для массового строительства в стране детских садов, школ, профессионально-технических училищ и других объектов. 

Член-корреспондент АХ СССР (1990). Действительный член Международной академии архитектуры в Москве (1992). Действительный член Российской академии архитектуры и строительных наук (1992). Члены Союза архитекторов СССР. В 1972 году стал секретарём Правления Союза архитекторов СССР.

Скончался 20 апреля 2016 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище (26 участок).

Звания и награды 
 Заслуженный архитектор РСФСР (1974)
 Народный архитектор СССР (1988)
 Государственная премия РСФСР в области архитектуры (1967) — за архитектуру Московского Дворца пионеров
 Премия Президента Российской Федерации (2003)
 Орден За заслуги перед Отечеством 4 степени (1998)
 Орден Отечественной войны I степени (1985)
 Орден Отечественной войны II степени
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль Жукова
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945»
 Медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Медаль имени первого президента Российской академии художеств И. И. Шувалова (2008)
 Почётный строитель Москвы.

Основные работы 
 Станция метро «Краснопресненская» (1952—1953; соавторы М. П. Константинов, Ф. А. Новиков и И. А. Покровский);
 Московский городской дворец пионеров и школьников (1959—1962, Госпремия РСФСР; соавторы В. С. Кубасов, Ф. А. Новиков, И. А. Покровский, М. Н. Хажакян, Б. В. Палуй)
 Здание ТАСС (1965—1967; соавторы А. А. Шайхет, З. Ф. Абрамова, Г. Л. Сирота; инженеры Б. С. Гурвич, Ю. С. Маневич, А. Я. Коганов);
 Музыкальное училище им. Гнесиных на Поварской улице (соавторы А. А. Шайхет, З. Ф. Абрамова);
 Дом связи на Новом Арбате, 2 (1965);
 Поликлиника Госплана СССР в Скатертном переулке (1969);
 Посольство Чехословакии на улице Юлиуса Фучика (под руководством В. С. Андреева, 1950—1955) и Посольство СССР в Нигерии (в Лагосе, 1966—1968).

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники МАРХИ
Члены-корреспонденты РАХ
Градостроители России
Градостроители СССР
Участники Сталинградской битвы
Академики РААСН
Члены Союза архитекторов СССР
Члены-корреспонденты Академии художеств СССР
Архитекторы советского модернизма
Похороненные на Троекуровском кладбище